El Soneto 4 es uno de los 154 sonetos escritos por William Shakespeare.

La crítica lo considera uno de los 17 sonetos shakespearianos sobre la procreación y la observación de la destrucción del tiempo y de la belleza.

Traducción
¿Dinos porqué desgastas, la pródiga hermosura,
en tu propia persona, sin legar tu belleza?
Natura no regala su herencia, que la presta
y siendo libre fía a aquellos que son libres.
Entonces, bello avaro, ¿porqué abusas de aquellos
generosos regalos, que te dan para darlos?
Tacaño y usurero, ¿porqué tan mal empleas,
esta suma de sumas, si no logras vivir?
Traficante de ti, sólo contigo mismo,
tu dulce ser defraudas, con tu propia persona.
Cuando Natura llame y tengas que partir:
¿Cómo podrás dejar, un aceptable saldo?
Inútil tu belleza, se enterrará contigo.
Que usada hubiera sido, tu notario más fiel.

Referencias

Bibliografía
Alden, Raymond. The Sonnets of Shakespeare, with Variorum Reading and Commentary. Boston: Houghton-Mifflin, 1916.
Baldwin, T. W. On the Literary Genetics of Shakspeare's Sonnets. Urbana: University of Illinois Press, 1950.
Booth, Stephen. Shakespeare's Sonnets. New Haven: Yale University Press, 1977.
Dowden, Edward. Shakespeare's Sonnets. London, 1881.
Hubler, Edwin. The Sense of Shakespeare's Sonnets. Princeton: Princeton University Press, 1952.

Sonetos de William Shakespeare